A 2011–2012-es Európa-liga selejtezőit négy fordulóban bonyolították le 2011. június 30. és augusztus 25. között. A rájátszás párosításainak 38 győztese jutott be a 2011–2012-es Európa-liga csoportkörébe. További 10 csapat az UEFA-bajnokok ligája selejtezőjének rájátszásából került a csoportkörbe.

A mérkőzések oda-visszavágós rendszerben zajlottak. A két találkozó végén az összesítésben jobbnak bizonyuló csapat jutott tovább a következő körbe. Ha az összesítésnél az eredmény döntetlen volt, akkor az idegenben több gólt szerző csapat jutott tovább. Amennyiben az idegenben lőtt gólok száma is azonos volt, akkor 30 perces hosszabbításra került sor a visszavágó rendes játékidejének lejárta után. Ha a 2×15 perces hosszabbításban gólt/gólokat szerzett mindkét együttes, és az összesített állás egyenlő volt, akkor a vendég csapat jutott tovább idegenben szerzett góllal/gólokkal. Gól nélküli hosszabbítás esetén büntetőpárbajra került sor.

Fordulók és időpontok

A lapon található mérkőzések kezdési időpontjai közép-európai nyári idő (UTC+2) szerint vannak feltüntetve.

Csapatok
A selejtezőkben az alábbi 176 csapat vett részt. A kiemelések az UEFA-együttható alapján történtek, amely a csapat neve után zárójelben olvasható.

BLA 2011–2012-es UEFA-bajnokok ligája selejtezőjének rájátszásából kiesett csapat.
SUIAz FC Sion csapatát a csoportkör sorsolását követően az UEFA kizárta, helyére a a selejtező, harmadik fordulójában lévő ellenfele, a skót Celtic került.

1. selejtezőkör

Az első selejtezőkörben az alábbi 50 csapat vett részt. A párosítások győztesei a 2. selejtezőkörbe jutottak.

A sorsolás előtt a csapatokat 5 csoportba osztották. Minden csoportból egy kiemelt és egy kiemelés nélküli csapatot sorsoltak.

Párosítások
A párosításokat 2011. június 20-án, 13:00-kor sorsolták Nyonban.

|}
1. A pályaválasztói jogot az eredeti soroláshoz képest felcserélték.

1. mérkőzések

Jegyzetek
1. A Bananc a hazai mérkőzését a Hanrapetakan Stadionban, Jerevánban játszotta, mert a stadionjuk, a Bananc Stadion nem felelt meg az UEFA előírásainak.
2. A Narva Trans a hazai mérkőzését az A. Le Coq Arena stadionban, Tallinnban játszotta, mert a stadionjuk, a Kreenholmi Stadion nem felelt meg az UEFA előírásainak.
3. A Rad a hazai mérkőzését az FK Obilić Stadionban, Belgrádban játszotta, mert a stadionjuk, a I. Petár király Stadion nem felelt meg az UEFA előírásainak.
4. A Honka a hazai mérkőzését a ISS Stadionban, Vantaában játszotta, mert a stadionjuk, a Tapiolan Urheilupuisto stadion nem felelt meg az UEFA előírásainak.
5. Az ÍF Fuglafjørður a hazai mérkőzését a Gundadalur Stadionban, Tórshavnban játszotta, mert a stadionjuk, a Fuglafjørður stadion nem felelt meg az UEFA előírásainak.
6. Az ÍBV a hazai mérkőzését a Hlíðarendi stadionban, Reykjavíkban játszotta, mert a stadionjuk, a Hásteinsvöllur nem felelt meg az UEFA előírásainak.
7. A Käerjéng 97 a hazai mérkőzését a Stade Josy Barthelben, Luxembourgban játszotta, mert a Stade Um Bëchel nem felelt meg az UEFA előírásainak.
8. A Renova a hazai mérkőzését a II. Philipposz Arénában, Szkopjéban játszotta, mert a stadionjuk, a Tetovói városi stadion nem felelt meg az UEFA előírásainak.

2. mérkőzések

Jegyzetek
1. A Zeta a hazai mérkőzését a Gradski stadionban, Nikšićben játszotta, mert a stadionjuk, a Stadion Trešnjica nem felelt meg az UEFA előírásainak.
2. A Qarabağ a hazai mérkőzését a Tofik Bahramov Stadionban, Bakıban játszotta, mert a stadionjuk, a Guzanli Olympic Complex Stadion nem felelt meg az UEFA előírásainak.
3. A Fola Esch a hazai mérkőzését a Stade de la Frontièreben, Esch-sur-Alzette-ben játszotta, mert a stadionjuk, a Stade Émile Mayrisch nem felelt meg az UEFA előírásainak.
4. A Nõmme Kalju a hazai mérkőzését az A. Le Coq Arena stadionban, Tallinnban játszotta, mert a stadionjuk, a Hiiu Staadion nem felelt meg az UEFA előírásainak.
5. A Häcken a hazai mérkőzését a Gamla Ullevi Stadionban, Göteborgban játszotta, mert a stadionjuk, a Rambergsvallen nem felelt meg az UEFA előírásainak.
6. Az NSÍ Runavík a hazai mérkőzését a Svangaskarð Stadionban, Toftirban játszotta, mert a stadionjuk, a Runavík Stadion nem felelt meg az UEFA előírásainak.
7. A Paksi FC a hazai mérkőzését a Sóstói Stadionban, Székesfehérváron játszotta, mert a stadionjuk, a Fehérvári úti stadion nem felelt meg az UEFA előírásainak.

2. selejtezőkör

Az első selejtezőkör 25 továbbjutójához 55 csapat csatlakozott, így az alábbi 80 csapat vett részt ebben a fordulóban. A párosítások győztesei a 3. selejtezőkörbe jutottak.

A sorsolás előtt a csapatokat 8 csoportba osztották. Minden csoportból egy kiemelt és egy kiemelés nélküli csapatot sorsoltak.

Jegyzetek
T: Az 1. selejtezőkörből továbbjutott csapat, a sorsoláskor nem volt ismert.
A dőlt betűvel írt csapatok az 1. selejtezőkörben egy magasabb együtthatóval rendelkező csapat ellen győztek, és az ellenfél együtthatóját hozták magukkal.

Párosítások
A párosításokat 2011. június 20-án sorsolták.

|}

1. A pályaválasztói jogot az eredeti soroláshoz képest felcserélték.

1. mérkőzések

Jegyzetek
1. A Rad a hazai mérkőzését az FK Obilić Stadionban, Belgrádban játszotta, mert a stadionjuk, a I. Petár király Stadion nem felelt meg az UEFA előírásainak.
2. Az Iskra-Stal a hazai mérkőzését az Malaya Sportivnaya Arenában, Tiraspolban játszotta, mert a stadionjuk, az Orăşenesc Stadion, Rîbniţa nem felelt meg az UEFA előírásainak.
3. A Tauras Tauragė a hazai mérkőzését az S. Darius and S. Girėnas Stadionban, Kaunasban játszotta, mert a stadionjuk, a Vytauto Stadion nem felelt meg az UEFA előírásainak.
4. A Rudar Pljevlja a hazai mérkőzését a Gradski stadionban, Nikšićben játszotta, mert a stadionjuk, a Gradski stadion nem felelt meg az UEFA előírásainak.
5. A Häcken a hazai mérkőzését a Gamla Ullevi Stadionban, Göteborgban játszotta, mert a stadionjuk, a Rambergsvallen nem felelt meg az UEFA előírásainak.
6. A Llanelli AFC a hazai mérkőzését a Parc y Scarlets stadionban, Llanelliben játszotta, mert a stadionjuk, a Stebonheath Park nem felelt meg az UEFA előírásainak.
7. A Differdange 03 a hazai mérkőzését a Stade Josy Barthel stadionban, Luxembourgban játszotta, mert a stadionjuk, a Stade du Thillenberg nem felelt meg az UEFA előírásainak.
8. A KF Tirana a hazai mérkőzését a Qemal Stafa Stadionban, Tiranában játszotta, mert nagyobb befogadóképességű, mint a Selman Stërmasi Stadion.
9. Az EB/Streymur a hazai mérkőzését a Gundadalur Stadionban, Tórshavnban játszotta, mert a stadionjuk, a Við Margáir nem felelt meg az UEFA előírásainak.
10. A Paksi FC a hazai mérkőzését a Sóstói Stadionban, Székesfehérváron játszotta, mert a stadionjuk, a Fehérvári úti stadion nem felelt meg az UEFA előírásainak.
11. A Željezničar Sarajevo a hazai mérkőzését a Asim Ferhatović Hase Stadionban, Szarajevóban játszotta, mert a stadionjuk, a Stadion Grbavica nem felelt meg az UEFA előírásainak.
12. A Metalurg Szkopje a hazai mérkőzését a Philip II Arenában, Szkopjéban játszotta, mert a stadionjuk, a Stadion Železarnica nem felelt meg az UEFA előírásainak.

2. mérkőzések

Jegyzetek
1. Az Levadia Tallinn a hazai mérkőzését az A. Le Coq Arena stadionban játszotta, Tallinnban, mert az nagyobb befogadóképességű, mint a saját Kadrioru Stadionjuk.
2. A Sheriff Tiraspol a hazai mérkőzését a Malaya Sportivnaya Arena stadionban, Tiraspolban játszotta.
3. A Honka a hazai mérkőzését a ISS Stadionban, Vantaában játszotta, mert a stadionjuk, a Tapiolan Urheilupuisto stadion nem felelt meg az UEFA előírásainak.
4. A Qarabağ a hazai mérkőzését a Tofik Bahramov Stadionban, Bakıban játszotta, mert a stadionjuk, a Guzanli Olympic Complex Stadion nem felelt meg az UEFA előírásainak.
5. Az SZK Gagra a hazai mérkőzését a David Abashidze Stadionban, Zesztaponiban játszotta.
6. A Lokomotiv Szofija a hazai mérkőzését a Vaszil Levszki Nemzeti Stadionban, Szófiában játszotta, mert a stadionjuk, a Lokomotiv Stadion stadion nem felelt meg az UEFA előírásainak.
7. Az RNK Split a hazai mérkőzését a Stadion Hrvatski vitezoviban, Dugopoljeban játszotta, mert a stadionjuk, a Stadion Park mladeži nem felelt meg az UEFA előírásainak.

3. selejtezőkör

A második selejtezőkör 40 továbbjutójához 30 csapat csatlakozott, így az alábbi 70 csapat vett részt ebben a fordulóban. A párosítások győztesei a rájátszásba jutottak.

A sorsolás előtt a csapatokat 7 csoportba osztották. Minden csoportból egy kiemelt és egy kiemelés nélküli csapatot sorsoltak.

Jegyzetek
T: A 2. selejtezőkörből továbbjutott csapat, a sorsoláskor nem volt ismert.
A dőlt betűvel írt csapatok a 2. selejtezőkörben egy magasabb együtthatóval rendelkező csapat ellen győztek, és az ellenfél együtthatóját hozták magukkal.

Párosítások
A párosításokat 2011. július 15-én, 13:30-kor sorsolták Nyonban.

|}
1. A pályaválasztói jogot az eredeti soroláshoz képest felcserélték.

1. mérkőzések

Jegyzetek
1. Az Olimpi Rusztavi a hazai mérkőzését a Borisz Paicsadze Stadionban, Tbilisziben játszotta, mert nagyobb befogadóképességű, mint a Poladi Stadion.
2. Az RNK Split a hazai mérkőzését a Stadion Hrvatski vitezoviban, Dugopoljeban játszotta, mert a stadionjuk, a Stadion Park mladeži nem felelt meg az UEFA előírásainak.
3. A Differdange 03 a hazai mérkőzését a Stade Josy Barthel stadionban, Luxembourgban játszotta, mert a stadionjuk, a Stade du Thillenberg nem felelt meg az UEFA előírásainak.
4. A Paksi FC a hazai mérkőzését a Sóstói Stadionban, Székesfehérváron játszotta, mert a stadionjuk, a Fehérvári úti stadion nem felelt meg az UEFA előírásainak.
5. A Željezničar Sarajevo a hazai mérkőzését a Asim Ferhatović Hase Stadionban, Szarajevóban játszotta, mert nagyobb befogadóképességű, mint a Stadion Grbavica.

2. mérkőzések

Jegyzetek
1. A Qarabağ a hazai mérkőzését a Tofik Bahramov Stadionban, Bakıban játszotta, mert a stadionjuk, a Guzanli Olympic Complex Stadion nem felelt meg az UEFA előírásainak.
2. A Häcken a hazai mérkőzését a Gamla Ullevi Stadionban, Göteborgban játszotta, mert a stadionjuk, a Rambergsvallen nem felelt meg az UEFA előírásainak.
3. A Lokomotiv Szofija a hazai mérkőzését a Vaszil Levszki Nemzeti Stadionban, Szófiában játszotta, mert a stadionjuk, a Lokomotiv Stadion stadion nem felelt meg az UEFA előírásainak.
4. A St. Patrick’s Athletic a hazai mérkőzését a Tallaght Stadionban, Dublinban játszotta, mert nagyobb befogadóképessgű, mint a Richmond Park stadion.

Rájátszás

A harmadik selejtezőkör 35 továbbjutójához 26 csapat csatlakozott, és a bajnokok ligája 3. selejtezőkörének 15 vesztes csapata is ebbe a fordulóba került. Összesen 76 csapat vett részt ebben a fordulóban, a 38 továbbjutó az Európa-liga csoportkörébe jutott.

A sorsolás előtt a csapatokat 7 csoportba osztották. Minden csoportból egy kiemelt és egy kiemelés nélküli csapatot sorsoltak.

Párosítások
A párosításokat 2011. augusztus 5-én, 13:30-kor sorsolták Nyonban.

|}
1. A pályaválasztói jogot az eredeti soroláshoz képest felcserélték.
2. A görög Olimbiakósz Vólu csapatát az UEFA kizárta, helyére a 3. selejtezőkörben legyőzött ellenfele, a Differdange 03 került.

1. mérkőzések

Jegyzetek
1. Az FC Vaslui a hazai mérkőzését a Stadionul Ceahlăulban, Karácsonkőn játszotta, mert a stadionjuk, a Stadionul Municipal nem felelt meg az UEFA előírásainak.
2. Az SZK Zesztaponi a hazai mérkőzését a Borisz Paicsadze Stadionban, Tbilisziben játszotta, mert nagyobb befogadóképességű, mint a David Abashidze Stadion.
3. A Steaua București a hazai mérkőzését a Stadionul Dr. Constantin Rădulescuban, Kolozsváron játszotta, mert a szezonban nem a Steaua Stadionban játszottak.
4. A Differdange 03 a hazai mérkőzését a Stade Josy Barthel stadionban, Luxembourgban játszotta, mert a stadionjuk, a Stade du Thillenberg nem felelt meg az UEFA előírásainak.

2. mérkőzések

A Török Labdarúgó-szövetség 2011. augusztus 24-én hozott döntése értelmében a Fenerbahçe csapatát nem indította az UEFA-bajnokok ligájában. Az UEFA döntése szerint a bajnokok ligájában a Trabzonspor indulhatott, az Európa-liga selejtezőjében a Trabzonspor–Athletic Bilbao mérkőzés elmaradt, és a Trabzonspor ellenfele, az Athletic Bilbao játék nélkül továbbjutott az Európa-liga csoportkörébe.

Jegyzetek
1. A Gaz Metan Mediaș a hazai mérkőzését a Stadionul Dr. Constantin Rădulescu stadionban, Kolozsváron játszotta, mert a stadionjuk, a Stadionul Gaz Metan stadion nem felelt meg az UEFA előírásainak.
2. A CSZKA Szofija a hazai mérkőzését a Vaszil Levszki Nemzeti Stadionban, Szófiában játszotta, mert a stadionjuk, a Balgarszka Armija Stadion nem felelt meg az UEFA előírásainak.
3. A Rapid București a hazai mérkőzését a Stadionul Dan Păltinişanu stadionban, Temesváron játszotta, mert a szezonban nem a Stadionul Giuleşti-Valentin Stănescu stadionban játszottak.

Jegyzetek

Források
 
 
 

2011–2012-es Európa-liga